Georges Petit (1856-1920), galeriste et marchand d'art français ;
 Georges Petit (1872-1904), homme politique français ;
 Georges Petit (1879-1958), sculpteur belge ;
 Georges Petit (1883-1960), chanteur d’opéra, concertiste, professeur et compositeur français ;
 Georges Petit (1888-1970), prélat catholique français ;
 Georges Petit (1892-1973), ichtyologiste  français et historien des sciences.